Небили́ця — те, чого немає в дійсності; неправда, вигадка, нісенітниця. Невелике оповідання розважального змісту, комізм якого будується на дотепно скомпонованих алогізмах та каламбурі.

Небили́ця — українське прізвище.

 Небилиця Богдан Павлович (1994) — український військовий моряк, старший лейтенант ВМС ЗСУ, командир МБАК «Нікополь».
 Небилиця Микола Онисимович (1945—2000) — український художник та поет.

Див. також 
 Небелиця